L'expression  (litt. « essai et erreur » en anglais) peut faire référence à :

Sciences

la méthode essai-erreur, une méthode fondamentale de résolution de problèmes.

Cinéma/Télévision
 , série télévisée américaine sortie en 1988 ;
 Trial and Error, titre original de Le Plus Fou des deux, film américain de Jonathan Lynn sorti en 1997 ;
 Trial and Error, une série télévisée américaine diffusée à partir de 2017.